Михаил Михайлович Розенштейн (род. 1935; г. Горький) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, специалист в области проектирования и механики орудий промышленного рыболовства.

Биография 
Родился 10 мая 1935 года в Горьком, сын начальника цеха горьковского автозавода Михаила Яковлевича Розенштейна. Вскоре после его рождения семья переехала в Москву.

В 1958 году окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства им. А. И. Микояна (затем на его базе был создан КТИРПиХ, в настоящее время — Калининградский государственный технический университет). В 1958—1961 годах младший научный сотрудник Балтийского НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (БалтНИРО) (ныне — ФГУП «АтлантНИРО»). 

С 1961 года — инженер НИС, ассистент, доцент, в 1992-2007 зав. кафедрой промышленного рыболовства КТИРПиХ/КГТУ, с 2007 профессор кафедры.

С 1992 года — доктор технических наук, в 1993 году утверждён в звании профессора. 

Разработал методы оптимизации проектных характеристик тралов на основе математического программирования, теории проектирования. 

Создал новое научное направление: автоматизация проектирования орудий промышленного рыболовства.

Выступал с докладами на международных конференциях по развитию техники промышленного рыболовства в Германии (Росток), Польше (Щецин), Норвегии (Тронхейм), Японии (Нара). 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2003). В 1999 г. награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в 2010 г. — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Библиография

Учебные пособия 
 Розенштейн М. М. Механика орудий рыболовства. Калининград: УОП КГТУ, 2000. — 363 с.
 Розенштейн М. М. Проектирование орудий рыболовства. Калининград: Издательство КГТУ, 2003. — 367 с.
 Розенштейн М. М. Проектирование орудий рыболовства. Учебник. М.: Колос, 2009. — 400 с.
 Розенштейн М. М., Недоступ А. А. Механика орудий рыболовства. М. — Моркнига. — 2011. 528 с.
 Розенштейн М. М., Недоступ А. А. Задачник по механике орудий рыболовства. М. — Моркнига. — 2011. 256 с.

Монографии 
 Фридман А. Л., Розенштейн М. М., Лукашов В. Н. Проектирование и испытание тралов. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 263 с.
 Розенштейн М. М. Расчёт элементов глубоководной траловой системы. — М.: Пищевая промышленность, 1976. — 189 с.

Основные научные статьи 
 Розенштейн М. М. Нагрузки, действующие на дрифтерную сеть, и её оснастка. — Рыбное хозяйство, 1960. — 24 с.
 Розенштейн М. М. Определение оптимальной скорости траления донным тралом. — Рыбное хозяйство, 1963. — № 1. — 12 с.
 Розенштейн М. М. Методика определения оптимальной скорости траления донным тралом. — Рыбное хозяйство, 1966. — № 5. — 8 с.
 Розенштейн М. М., Толмачев В. И. К расчёту наименьшей промысловой меры на рыбу. — Рыбное хозяйство, 1971. — № 1. — 5 с.
 Розенштейн М. М. Результаты испытаний конструкций глубоководных тралов. — Рыбное хозяйство, 1972.- № 9. — 5 с.
 Розенштейн М. М. Постановка задачи поиска оптимального варианта проекта трала. — Рыбное хозяйство, 1979.- № 12. — 7 с.
 Долин Г. М., Розенштейн М. М. Концепция высшего образования по направлению «Рыболовство». — Рыбное хозяйство, 1995.- № 5 . — С. 24-26.
 Розенштейн М. М., Недоступ А. А. Метод расчёта коэффициента сопротивления сетной части трала. — Рыбное хозяйство, 1997.- № 4 . — С. 47-48.
 Суконнов А. В., Розенштейн М. М., Гусев А. В. Исследование коэффициента трения скольжения в трибопарах «промысловая машина — орудие рыболовства» при изменении структуры. — Рыбное хозяйство, 2008.- № 4 . — С. 75-76.
 Розенштейн М. М., Жуков В. П. Экспериментальные исследования гидродинамического поля скоростей около траловых мешков. Известия ТИНРО / Сборник научных трудов. Владивосток: Издательский центр ТИНРО, 2008. — вып. 154. — С. 324—335.
 Розенштейн М. М., Суконнов А. В. Влияние угла обхвата и дуги трения на коэффициенты трения в трибопарах «элементы орудий рыболовства — фрикционные органы промысловых машин». — Рыбное хозяйство, 2009.- № 2 . — С. 74-75.
 Зеленин Ф. Л., Розенштейн М. М. Зависимость запаса статической устойчивости траловых досок от их удлинения. — Рыбное хозяйство, 2008.- № 4 . — С. 93 — 94.
 Попов С. В., Розенштейн М. М. Методика расчёта гидродинамического коэффициента сопротивления сети при её деформации. — Рыбное хозяйство, 2011.- № 5 . — С. 102—104.
 Розенштейн М. М. Определение формы сети под действием течения. — Материалы Международной научно-технической конференции «Наука и образование 2011». — Мурманск, 2011. — С. 1085—1095.
 Rozenshtein M.M. Beitrag zur Methodik fur das Projektieren pelagischer Schleppnetze nach einem Prototyp. Fischerei-Forschung. Wissenschaftliche Schriftenreihe des Instituts fur Hochseefischerei und Fischverarbeitung. — Rostok, 1974. -№ 12, Heft 2. — 12 c.
 Rozenshtein M.M. Оптимизация проектных характеристик трала. Fischerei-Forschung. — Rostok, 1988. -№ 26, Heft 4. — 15 c.
 Rozenshtein M.M. Optimierte Entwuresmethoden als Instrument zur Schaffung einer neuen Generation von Fischfanggeeraten. — Rostock University International workshop Modern Engineering Methods in Fishing Research. — Rostock, 1993.- 10 с.
 Rozenstein M.M. Nedostup A.A. Investigation of hydro-mechanical characteristic of rope-and-net part of trawl // Report on international symposium on responsible fisheries and fishing tecniques. — Insko, Poland — June 16-19, 1999. p. 109—111.
 Rozenshtein M.M., Nedostup A.A., Popov S.V., Ermakova T.V. Some questions of numerical and physical modelling of fishing gears/ 12th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM 2007. Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources. 2007. London. p. 953—959.
 Rozenshtein M.M., Nedostup A.A., Ermakova T.V. Physical modelling of gill net, drift net and trawl net/ 8th International workshop — Methods for the development and evaluation of maritime technologies DEMAT 2007. 2007. Rostock. p. 89 — 100.
 Rozenshtein M.M., Nedostup A.A., Matvienko M.S. Methods of calculation of drag and disclosing of mouth mid-water trawls/ 9th International workshop — Contributions on the theory of fishing gears and related marine systems DEMAT 2009. V. 6. 2010. Japan. Nara. Kinki. p. 271—281.
 Rozenshtein M.M., Sokolov K.V. Computer-aided design of trawl systems. — World fishing, 2002. — Volume 51, Nгmber 4. — s. 34-35.
 Rozenshtein M.M., Popov S.V. Method of calculation of resistance of the deformed fishing net. — Contributions on the Theory of Fishing Gears and Related Marine Systems. — German Association for Marine Technology, 2008. — vol. 5. — s. 111—121.
 Rozenshtein M.M., Levchenko S.V. Numerical values of behavioral characteristics of the atlantics herring. Method for the development and evaluation of maritime technologies / 9th International workshop. — DEMAT-2009. — Japan. — Nava. С. 6-7.

Список публикаций 
 Розенштейн М. М. Методы оптимизации проектных характеристик орудий рыболовства / М. М. Розенштейн. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2013. — 185 с.
 Розенштейн М. М., Савин М. В., Моисеев Д. Л. О форме канатно-сетной части разноглубинного трала/ М. М. Розенштейн, М. В. Савин, Д. Л. Моисеев // Материалы Xl Международной научной конференции "Инновации в науке, образовании и бизнесе-2013. Часть 1 — 2013. — С. 50-52.
 Розенштейн М. М. Совершенствование расчёта формы кабеля донного трала/М. М. Розенштейн// Материалы Xl Международной научной конференции "Инновации в науке, образовании и бизнесе-2013. Часть 1 — 2013. — С. 53-55.
 Розенштейн М. М. Постановка задачи оптимизации конструктивных характеристик канатно-сетной части трала / М. М. Розенштейн // Научный журнал «Известия КГТУ» № 33. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2014. — С. 36 — 43.
 Розенштейн М. М., Левченко С. В., Белых А. В. Гибридная модель для прогнозирования величины улова скумбрии разноглубинным тралом в Северо-Восточной Атлантике / М. М. Розенштейн, С. В. Левченко, А. В. Белых // Научный журнал «Известия КГТУ» № 34. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2014. — С. 81 — 88.
 Розенштейн М. М., Савин М. В. О форме канатно-сетной части разноглубинного трала / М. М. Розенштейн, М. В. Савин // Научный журнал «Известия КГТУ» № 35. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2014. — С. 86 — 90.
 Розенштейн М. М. Алгоритм решения задачи оптимизации конструктивных характеристик тралов // Научный журнал «Известия КГТУ» № 36. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2015. — С. 52 — 61.
 Розенштейн М. М., Пелешенко В. А. Постановка задачи расчёта движения траловой доски при изменении длины ваера / М. М. Розенштейн, В. А. Пелешенко // Тезисы доклада — Третий Балтийский форум. — Международная научная конференция «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии». — Калининград: Изд-во «БГРАФ», 2015. — 2 с.
 Розенштейн М. М., Савин М. В. Расчёт раскрытия устья разноглубинного трала в форме прямоугольника. / М. М. Розенштейн, М. В. Савин // Тезисы доклада — Третий Балтийский форум. — Международная научная конференция «Морская техника и технологии . Безопасность морской индустрии». — Калининград: Изд-во «БГРАФ», 2015. — 2 с.
 Розенштейн М. М., Пелешенко В. А. Учет взаимного влияния гидродинамических характеристик и угла атаки траловых распорных досок разноглубинного трала при расчете его балансировочного значения/М. М. Розенштейн, В. А. Пелешенко // Известия Калининградского государственного технического университета, 2016,N № 41.-С.148-156

Источники 
 Кто есть кто в Калининграде: альманах. Atlas Press, 2000.
 Михаилу Михайловичу Розенштейну – 80 лет. Рыбное хозяйство, 2015, № 2.

Примечания